Раковник:

 Раковник — город на западе Чехии, в Центральной Богемии, в Средне-Чешском крае. 
 Раковник — один из 12 районов Среднечешского края Чешской Республики.